Kirby Tilt ’n’ Tumble () — видеоигра-головоломка разработанная и выпущенная Nintendo в 2000—2001 годах для портативной консоли Game Boy Color. Впервые выпущена в Японии 23 августа 2000 года и в Северной Америке 11 апреля 2001 года. В связи с тем, что картридж имеет встроенный акселерометр, он имеет уникальную форму, а также уникальный прозрачный розовый цвет.

Сюжет 
Игра начинается с застания врасплох Кирби, спавшего на облаке. Мимо него пробегает Уоддл Ди, несящий с собой пинболо-подобный бампер. Затем он видит Короля ДиДиДи, держащего длинный бампер. Подозревая о намерениях короля, Кирби прыгает на Основную Звезду и следует за ним, решив выяснить чем он занимается. Вскоре Кирби обнаруживает, что Страна Снов потеряла все звёзды и решает их вернуть.

Игровой процесс 
Kirby Tilt ’n’ Tumble использует ряд акселерометров для управления Кирби. Цель состоит в том, чтобы привести Кирби к цели уровня за отведённое время путём физического наклона приставки в направлении, нужном игроку, чтобы переместить Кирби. Игра регистрирует действие, когда игрок делает с помощью Game Boy быстрые рывки в вертикальном направлении, таким образом Кирби взлетит на воздух. Игровой процесс разворачивается вокруг коллекции из многочисленных звёзд, разбросанных по уровню. Чтобы полностью пройти игру, нужно на каждом уровне найти Секретную Звезду () красного цвета.Это позволит открыть бонусные миры, где они немного сложнее, а игроки начинают уровень с меньшим количеством времени.

Таймер отсчитывает время до тех пор, пока игрок не достигнет конца уровня. Игрок может увеличить время, перекатывая Кирби по плиткам с часами, изменяя течение на таймере, собирая часы, которые добавляют десять секунд, или проходя контрольные точки. Когда таймер опускается ниже 50 секунд, раздается сигнал тревоги, предупреждающий игрока о необходимости поторопиться и закончить уровень, а музыка, которая играла до этого, меняется на более быструю версию. Если лимит времени достигнет нуля, Кирби потеряет жизнь.

Совместимость 
Как и в случае с остальными играми на Game Boy Color, игра совместима и с Game Boy Advance. Поскольку датчики откалиброваны на картридж для игры в вертикальном положении, на Game Boy Advance SP и Game Boy Player обнаруживаются проблемы. Хотя они оба могут загрузить игру, управление переделано на SP — версию, так как слот картриджа находится внизу а не вверху. Поскольку датчики внутри картриджа, то единственный способ управления на Game Boy Player — поднять и наклонить приставку Nintendo GameCube на себя, одновременно используя геймпад, что является нецелесообразным.

Разработка 
Разработка игры Kirby Tilt 'n' Tumble началась в апреле 1999 года. Первоначально игра называлась Koro Monkey() (Monkey Tilt 'N Tumble()) и в ней в качестве шара выступала обезьяна. После консультаций с Сигэру Миямото разработчики поменяли персонажа на Кирби. Игра вышла в Японии 23 августа 2000 года. Затем она была выпущена в Северной Америке 11 апреля 2001 года. За пределами Японии и Северной Америки игра не выходила.

Критика 

Kirby Tilt ’n’ Tumble  получила «благоприятные» отзывы на основе обзоров сайта GameRankings.Она дебютировала на четвертом месте по данным американской компании по исследованию рынка NPD TRSTS за апрель 2001 года.

Игра получила 8,75 баллов из 10 от рецензента из Game Informer, который заявил, что «хотя концепция игры и звучит просто, на самом деле является одним из самых драматичных, напряжённых игровых сценариев, замеченных на любой из систем». Японский журнал Famitsu поставил игре 30 баллов из 40.

В 2012 году сайт GamesRadar поместил Kirby Tilt ’n’ Tumble на 40 место в списке «Лучших игр для Game Boy/Game Boy Color всех времён».В 2014 году Game Informer включил ее в список лучших игр для Game Boy. Составляя рейтинг игр про Кирби к его 25-летию, сотрудники USGamer назвали эту игру худшим спин-оффом серии. Автор статьи Кэти Маккарти назвала её "ужасной", добавив, что это одна из самых скучных игр серии, выпущенных для Game Boy и Game Boy Advance.

Она стала шестой по продажам игрой для Game Boy Color в Японии, было продано 563 914 копий.

Отменённое продолжение 
На выставке Nintendo Space World 2001 было показано запланированное продолжение оригинальной игры под названием Kirby Tilt 'n' Tumble 2, которое разрабатывалось для GameCube и, как планировалось, должно было требовать подключения Game Boy Advance. Геймдизайнер Сигэру Миямото продемонстрировал игровой процесс, показав, как Кирби падает с уступа на экране телевизора на экран Game Boy Advance. Он также упомянул, что игрок может записывать "данные", в числе которых мини-игры на игровой картридж. Первоначально игру планировалось выпустить в мае 2002 года, чуть позже она была переименована в Roll-O-Rama, вместо Кирби используется мраморный шарик. Хотя игра была показана на выставке E3 2002, она так и не была выпущена.

Заметки

Примечания 

Компьютерные игры 2000 года
Компьютерные игры, разработанные HAL Laboratory
Компьютерные игры, изданные Nintendo
Kirby
Игры для Game Boy Color
Компьютерные игры, разработанные в Японии